Вьейра () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вьейра, Марсио (род. 1984) — андоррский футболист, защитник.
 Вьейра, Полен Суману (1925—1987) — сенегальский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и киновед.
 Вьейра, Шавьер (род. 1992) — андоррский футболист, полузащитник.
 Жусси Феррейра Вьейра (более известный как Жусси́; род. 1983) — бразильский футболист, нападающий клуба «Бордо».
 См. также 
 Виейра